Blank Generation () — дебютный студийный альбом нью-йоркской панк-рок-группы Richard Hell & The Voidoids, вышедший в 1977 году и ставший одним из наиболее влиятельных альбомов в истории панк-рока. Был помещен на 21-е место в списке «40 величайших панк-альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stone в 2016 году.

История альбома 
В 1976 году Ричард Хэлл покинул панк-группу «The Heartbreakers», где был бас-гитаристом, солистом и основным автором песен. Тогда же Хэлл сформировал новый коллектив, где играл песни, написанные им в «Heartbreakers».

Первые записи новая группа Ричарда Хэлла сделала в ноябре 1976 года в студии экс-менеджера «Television» Терри Орка: песни «Blank Generation», «Another World» и «You Gotta Lose» вошли в первый мини-альбом коллектива, подписанный под именем Ричарда Хэлла (без слова «Voidoids»).

Название для новой группы «Voidoids» Хэлл позаимствовал из своей новеллы под названием «Voidoid» («Пустоид»), написанной им в 1973 году.

В конце 1976 года группа дала первый концерт в клубе «CBGB» с новыми песнями, которые вошли в будущий альбом. Вместе с Хэллом в группе играл гитарист-авангардист Роберт Куин, ритм-гитарист Айван Джулиан, вместе с Хэллом ставший соавтором песен «The Voidoids», и ударник Марк Бэлл, до «Voidoids» игравший с известным эпатажным певцом Уэйном Каунти.

В таком составе группа получила приглашение записать дебютный альбом на Sire Records — лэйбле, выпускавшем альбомы американского панка и новой волны (Dead Boys, Ramones, The Undertones, Talking Heads). Уже в марте 1977 года группа записала альбом на «Electric Lady Studios» в Нью-Йорке. Сведение происходило там же и частично в «Plaza Sound Studio» в июне-июле 1977 года. В записи гитаристы Айван Джулиан и Роберт Куин использовали гитары Fender Stratocaster, что давало группе более «чистое» гитарное звучание на фоне других панк-команд, игравших в «CBGB».

«Blank Generation» стал единственным альбомом, записанным с участием Марка Бэлла, который покинул группу в 1978 году, уйдя в «Ramones» и взяв себе псевдоним Марки Рамон.

Тексты и музыка песен 
Одним из своих кумиров и явных идейных вдохновителей в поэзии Хэлл называл Артура Рэмбо. Также вздыбленные волосы французского поэта могли вдохновить Хэлла и на сценический имидж. Урабнистическая самоотрицающая лирика авторства Хэлла легла в основу песен «Who Says?», «Liars Beware» и, конечно же, «Blank Generation»: слушатели ошибочно сочли песню «гимном нигилизма», хотя сам Хэлл утверждал, что песня была сочинена в качестве контрапункта типичным «песням о поколениях» (вроде «My Generation») и что «пустота» здесь обозначает не отсутствие чего-либо, а возможность выбора, «заполнения» этой пустоты тем, чем человек хочет.

Другой немаловажной темой стала свободная любовь и романтизированная похоть, обретающая в текстах Хэлла лирические черты: «Love Comes In Spurts», «I’m Your Man», «New Pleasure», «Betrayal Takes Two», «The Plan», «Another World». Пресса писала о Хэлле, как о «музыканте, внёсшем поэтическое понимание в бессмысленное саморазрушение». К 1977 году Хэлл уже слыл законодателем панк-моды, нося вздыбленную причёску с торчащими во все стороны волосами и рваную одежду с использованием булавок. Его кричащая похотливая сексуальность не могла не отразиться в песнях группы.

С точки зрения музыки, альбом Voidoids резко отличался от металоподобного звучания альбомов «Ramones» и нововолнового звучания «Blondie» и «Talking Heads», с которыми Хэлл играл в клубе «CBGB». Музыкально же группа больше тяготела к гаражному звучанию в стиле The Seeds, The Beatles, Count Five, The Velvet Underground и The Stooges. Роберт Куин делал атональные пассажи на лид-гитаре, в результате чего, вкупе с плотной ритм-секцией, получался авангардный панк, особенно в заключительном треке альбома.

Успех и влияние альбома 

Альбом был принят положительно музыкальными критиками и нередко назывался альбомом года. Также «Blank Generation» считается ключевым альбомом в истории нью-йоркского и американского панк-рока в целом — наравне с «Horses» Патти Смит, «Ramones» Ramones, «Suicide» Suicide и «Marquee Moon» Television. Заглавная песня альбома стала симоволом панк-рок-сцены Нью-Йорка 1970-х годов.

Роберт Кристгау отмечал экспериментальность и эклектичность записи, утверждая, что оставил бы себе эту пластинку для тех случаев, «когда наступает нервный срыв». Лестер Бэнгс высказался негативно о пластинке в 1979 году, однако уже к 1983 году изменил своё мнение, назвав альбом «возможной предтечей для музыки ноу-вейв». Ира Роббинс в журнале «Trouser Press» отмечала явное влияние писателя Уильяма Берроуза в текстах песен.

Внешний вид участников Voidoids вдохновил Малкольма Макларена и Вивьен Вествуд на создание сценического имиджа для британской панк-группы «Sex Pistols», а заглавная песня альбома вдохновила их написать песню «Pretty Vacant» в 1977 году. Есть версия, что «Sex Pistols» не слышали песню «Blank Generation» до выхода одноимённого альбома в 1977 году, но доподлинно известно, что басист группы Глен Мэтлок узнал о Ричарде Хэлле и существовании песни под названием «Blank Generation» от того же Макларена: услышав название песни, Мэтлок вдохновился идей нигилизма в творчестве. Так как сингл «Pretty Vacant» вышел раньше, чем «Blank Generation», Хэлл поначалу был обижен на Макларена и его группу за «украденную идею», но позже хвалил Джонни Роттена за «использование нигилистического образа из „Blank Generation“ и доведения его до совершества».

К сожалению, уже на волне успеха альбома у Хэлла появились проблемы с наркотиками, что привело к распаду группы и окончательному уходу Марка Бэлла и Айвана Джулиана к 1979 году. Воссоединения «оригинального состава» (Хэлл, Куин, Джулиан, Бэлл) происходили только в 1990 и 2000 году. Помимо проблем с наркотиками, Хэлл утверждал, что в 1977 году «уже написал все песни, которые мог, и больше ему сказать было нечего». Журнал New Musical Express отмечал в 2005 году, что «если бы Хэлл умер молодым, он был бы вечен».

Музыка альбома стала источником вдохновения для хардкор-группы «Minutemen» в 1980-х годах. В одной из песен их альбома «Double Nickels on the Dime» указывается группа Ричарда Хэлла. Участники хардкор-коллективов «Minor Threat» и «Black Flag» также положительно отзывались о Ричарде Хэлле. Гитарист Sonic Youth Тёрстон Мур вспоминал, что ходил на концерты The Voidoids ещё в 1970-х годах и был одним из первых, кто имел пластинку «Blank Generation».

Спустя 30 лет после записи альбома, бывшие участники группы «The Voidoids» Марк Бэлл и Айван Джулиан приняли участие супергруппе «Osaka Popstar», состоящей также из участников групп «Ramones», «Misfits» и «Black Flag», и сыграли песни с альбома «Love Comes In Spurts» и «Blank Generation», вошедшие в альбом группы «Osaka Popstar and the American Legends of Punk» 2006 года.

Список композиций

Переиздание на CD 
В 1990 году диск был издан на CD с некоторыми изменениями по сравнению с оригинальной виниловой версией. Так, на диск вошли бонус-треки: кавер-версия песни Фрэнка Синатры «All The Way» и оригинальный поп-панковый трек «I’m Your Man» (обе песни являются ауттейками с сессий к альбому). На CD вошёл другой тэйк песни «Down at the Rock & Roll Club», в котором отсутствуют ударные на большей части куплетов. Далее, была изменена обложка диска: если в оригинальной версии на пластинке был изображён Хэлл, стоящий перед белой стеной и обнажающий грудь, на которой написано «You Make Me » (, намёк на название альбома); в новой версии Хэлл изображён сидящим и в очках.

Юбилейное переиздание альбома 
В ноябре 2017 года было запланировано переиздан в честь сорокалетнего юбилея. Издание 2017 года состоит из двух компакт-дисков: на первом CD записан оригинал альбома, а на втором — альтернативные версии песен, студийные записи 2000 года и записи живого выступления группы в CBGB 1976—1977 годов:

Участники записи 
 Ричард Хэлл — вокал, бас-гитара
 Роберт Куин — лид-гитара
 Айвен Джулиан — гитара
 Марк Белл — ударные

Примечания 

Альбомы Ричарда Хэлла
Альбомы Richard Hell & The Voidoids
Дебютные альбомы 1977 года
Панк-альбомы
Альбомы панк-рока
Альбомы Sire Records
Альбомы Philips Records